Ярлы́к:
 Ярлык (в татарских ханствах) — письменное повеление хана, грамота ханская или информация о конкретном воплощении законов Ясы.
 Ярлык — товарный знак на изделии в виде наклейки, этикетки или на прикрепленном к нему талоне, в котором указаны данные о товаре (масса, количество, цена, изготовитель, дата изготовления и другое).
 Ярлык — обиходный синоним (обычно отрицательно окрашенного) стереотипа, клише, прозвище.
 Ярлык (в операционных системах) — файл, служащий для быстрого запуска другого файла, папки или интернет-страницы, то есть фактически это ссылка на другой файл или адрес.

Топоним 
 Ярлык —  река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.